È la sorella minore di un'altra tennista, Evelyn Mayr.

Statistiche (ITF)

Singolare

Vittorie (8) 
Legenda

Finali perse (6) 
Legenda

Doppio

Vittorie (12) 
Legenda

Finali perse (8) 
Legenda

Collegamenti esterni